Szwajcaria:
 Ammel – szwajcarska nazwa gminy Anwil w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Sissach

Osoby:
 Caroline Ammel – francuska lekkoatletka

Zobacz też:
 Amel
 Amell